SCSI Pass Through Direct (SPTD, имя файла «sptd.sys») — драйвер устройства, разработанный Duplex Secure Ltd., который обеспечивает новый метод доступа к запоминающим устройствам. В отличие от ASPI и SPTI документация к SPTD API не находится в открытом доступе. SPTD используется в программах DAEMON Tools, Alcohol 120%, CDRoller. Он является несовместимым с отладкой на уровне ядра, включая WinDbg и другие отладчики командной строки от Microsoft, такие как SoftICE.

См. также 
 ASPI
 Patin-Couffin

Примечания

Ссылки 
 Главная страница на сайте разработчика  
 Главная страница на сайте разработчика, частично переведенная на русский язык  
 Страница загрузок на сайте разработчика, частично переведенная на русский язык  
 SCSI Port I/O Control Codes  на сайте Microsoft 
  

API
Компьютерные шины
Незавершённые статьи о программном обеспечении
Программное обеспечение для Windows